Les Lieux suivants portent le nom de Arciat :

Port d'Arciat, hameau de Crêches-sur-Saône, Saône et Loire, cacha le général de Lattre de Tassigny après son évasion de la prison de Riom.
Pont d'Arciat, relie le village de Crêches-sur-Saône à celui de Cormoranche-sur-Saône

Homonymie de patronyme